Лешница је топоним, настао од речи лешник, леска. Он се може односити на:

 Лешница (Лозница), као сеоско насеље у граду Лозници, Србија;
 Лешница (Гостивар), као сеоско насеље у општини Гостивар, Северна Македонија;
 Лешница (Кичево), као сеоско насеље у општини Кичево, Северна Македонија;
 Лешница (Албанија), као сеоско насеље у области Поградец, Албанија;
 Лешница (Белорусија), као сеоско насеље у Брестској области, Белорусија;
 Лешница (Благоевград), као сеоско насеље у области Благоевград, Бугарска;
 Лешница (Ловеч), као сеоско насеље у области Ловеч, Бугарска;
 Лешница (река), река у Шлеској, Пољска;

или

 Јадранска Лешница, као сеоско насеље у оквиру Града Лознице, Србија.
 Горња Лешница, као сеоско насеље у општини Желино, Северна Македонија;
 Доња Лешница, као сеоско насеље у општини Желино, Северна Македонија;

Види још 
 Љешница (вишезначна одредница)
 Лесница, као сеоско насеље у општини Трговиште, Србија